"Egypt", forma anglicizada de "Egipto", pode ser:
 Egypt (Arkansas), localidade dos EUA
 New Egypt, localidade de Nova Jérsia
 Egypt Central, banda de rock
 Egypt Central (álbum), álbum da banda homónima.

Desambiguações de topônimos